Port Ellen
 Port Ellen (whisky)

Zobacz też